

Patronymes 
Chklovski (masculin ; ) ou Chklovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iossif Chklovski (1916-1985), radioastronome russe
 Victor Chklovski (1893-1984), écrivain soviétique

Voir aussi 
 Chklow, ville de Biélorussie

Patronyme russe